Итальянский математический союз (, U.M.I.) — математическое общество, функционирующее в Италии. Основано 7 декабря 1922 года усилиями Луиджи Бьянки, Вито Вольтерра и особенно Сальваторе Пинкерле, ставшего его первым президентом. Союзом издаётся журнал Bollettino dell'Unione Matematica Italiana, содержащий два раздела: один для исследовательских, и другой — для обзорных статей.

Награды 
Итальянским математическим союзом учреждены следующие награды:\
 премия Бартолоцци,
 премия Качиопполи
 премия Трикерри
 премия Винти
 Премия Фикеры
 медаль Стампаккья

Примечания

Ссылки 
 Italian Mathematical Union 

Математические общества
Научные общества Италии
Организации, основанные в 1922 году